Теньковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Теньковка — село в Карсунском районе Ульяновской области.

Украина 
 Теньковка — село в Пулинском районе Житомирской области.